

Населені пункти та їхні частини

 Цис — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства
 Цис — село в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Цис — село в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цис — частина села Маляхін у гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Цис — лісова осада в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки